

Атрать — село, Алатирський район, Чувашія
 Атрать — селище, Алатирський район, Чувашія